Paul Guillaume (1842-1914), monaco benedettino e paleografo, autore di uno studio storico sulla badia di Cava
 Paul Guillaume Farges (1844-1912), botanico e missionario francese
 Paul Guillaume (1878-1962), psicologo, principale esponente francese della psicologia della Gestalt 
 Paul Guillaume (1885-1968), abate e storico dell'Orleanese e di Giovanna d'Arco
 Paul Guillaume (1891-1934), mercante d'arte parigino

Pagine correlate 

 Guillaume